Intro is een afkorting voor introductie, en kan verschillende betekenissen hebben.
 Voorspel (muziek) - datgene wat plaatsvindt voor de presentatie van het hoofdmateriaal/expositie
 Ander woord voor beginleader, zie Ident